2 miejscowości w Polsce: 
 Chudowola – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów 
 Chudowola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec